Carlos Navarro de Andrade (Joinville, 2 de dezembro de 1910 - Rio de Janeiro, 1999) foi um ator e dublador brasileiro. Trabalhou na Rádio Nacional, Rádio Globo, TV Tupi, TV Rio, TV Excelsior e na TV Globo.

Trabalhos

Televisão 
 Irmãos Coragem (1970)

Cinema 
 Aí Vem o Barão (1951)
 Somos Dois (1950)
 A Sombra da Outra (1950)
 Não é Nada Disso (1950)
 Também Somos Irmãos (1949)
 Carnaval no Fogo (1949)
 E o Mundo se Diverte (1948)
 Falta Alguém no Manicômio (1948)
 É Com Este Que Eu Vou (1948)
 Asas do Brasil (1947)

Atores de Santa Catarina
Dubladores de Santa Catarina
Naturais de Joinville